Lancelot est un prénom.

Fiction 
Lancelot du Lac est un personnage de la légende arthurienne, qui a inspiré de nombreuses œuvres homonymes :
 Lancelot, une série de bande dessinée des scénaristes français Jean-Luc Istin et Olivier Peru.
 Lancelot ou le Chevalier de la charrette, roman courtois de Chrétien de Troyes (1176-1181) ;
 Lancelot-Graal, roman en prose (v. 1225) ;
 Lancelot chevalier de la reine (Lancelot and Guinevere), film britannique de Cornel Wilde (1963) ;
 Lancelot du Lac, téléfilm français de Claude Santelli (1970) ;
 Lancelot du Lac, film franco-italien de Robert Bresson (1974) ;
 Lancelot, chanson de Valerie Dore (1986) ;
 Lancelot, le premier chevalier (), film américain réalisé par Jerry Zucker en 1995.
 Lancelot est un knigtmare dans le manga/animé Code Geass

Personnalités historiques (prénom) 
 Lancelot de Navarre, patriarche latin d'Alexandrie.
 Lancelot de Casteau, cuisinier du .
 Lancelot de Vassé, conseiller d'État.

Personnalités historiques (nom de famille) 
 Bernard Lancelot (1943-2020), directeur jusqu'en 2004 de la brasserie Lancelot.
 Claude Lancelot (1615-1695), grammairien.
 Dieudonné Lancelot (1822-1894), lithographe, graveur et illustrateur français.
 Camille Lancelot, sculpteur, fils de Dieudonné Lancelot.
 Gabriel Lancelot, sculpteur, fils de Dieudonné Lancelot.
 Marcelle Renée Lancelot (1854-), fille de Dieudonné Lancelot, sculpteur et graveur médailleur française. 
 Émile Lancelot (1830-), sculpteur français né à Paris.
 F. Lancelot, graveur français. 
 Francine Lancelot (1929-2003), danseuse, comédienne et historienne de la danse.
 Hubert Lancelot (1923-1995), chanteur français
 Léon Lancelot, graveur sur bois, né à Paris au .
 Livia Lancelot (1988-), championne de moto-cross française.
 Michel Lancelot (1938-1984), animateur radiophonique à Europe 1 dans les années 1968.
 Michel Lancelot, graveur franco-canadien.
 Patrick Lancelot (1941-2000), acteur et producteur français.
 Pierre Lancelot (1901-1957), vice-amiral français.

Pseudonyme 
 Lancelot, pseudonyme utilisé (en référence à Claude Lancelot) par Abel Hermant pour ses chroniques langagières dans le Temps avant la Seconde Guerre mondiale.

Culture 
 Lancelot, une revue de l'éditeur Aventures & Voyages.
 Lancelot, jeu vidéo sorti en 1988.
Lancelot est le nom du valet de trèfle dans les jeux de cartes français.

Marque 
 Brasserie Lancelot, une brasserie en Bretagne. 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme